ATIS (luchtvaart), Automatic Terminal Information Service
 ATIS (scheepvaart), Automatic Transmitter Identification System
 Alliance for Telecommunications Industry Solutions